«Дни Турбины́х» () — итальянский чёрно-белый телевизионный фильм 1969 года по одноимённой пьесе Михаила Булгакова. Производство: Radiotelevisione Italiana. Режиссёр и сценарист: Эдмо Фенольо. Музыка композитора Фердинандо К. Майнарди.

Премьера состоялась 8-10 июня 1969 года на канале Programma Nazionale (Teatro italiano, 1969).

Первая в Италии экранизация булгаковского произведения. Перевод пьесы Булгакова «Дни Турбиных» осуществлено Милли Мартинелли.

В 1968 году в Италии вышло два издания пьес «Дни Турбиных». В Бари издательством Donato в составе большого корпуса разножанровых произведений Михаила Булгакова (806 страниц) и в Милане в составе драматургического сборника (Bulgakov Michail. I giorni dei Turbin — Ivan Vasilevic — La corsa. Milano : Bompiani, 1968. 257 p.). Переводчиками выступили М. де Монтичелли, Дж. Буттафава.

Сюжет 
Революция 1917 года в России, начало гражданской войны. Против большевиков сражаются царские офицеры. Их главнокомандующий предает их; отряды рассеиваются. Одни офицеры остаются в России, чтобы жить новой реальностью, образованной революцией. Другие не примиряются и прощаются с родиной.

В ролях 

 Руджеро Мити — Николай Турбин
 Марьяно Риджильо — Алексей Турбин
 Леда Негрони — Елена
 Ренцо Палмер — Мышлаевский
 Лино Каполиккьо — Шервинский
 Джованни «Джанни» Муси — Тальберг
 Пьерлуиджи Апра — Лариосик
 Витторио Саниполи — Гетман
 Дарио Маццоли — Студзинский
 Джино Кавальери — Максим Арнальдо
 Бельофиоре — Федор
 Макс Турилли — Фон Шратт
 Адальберто Андреани — Фон Даст
 Альдо Сулигой — Гетман
 Сандро Борчи — Гетман
 Фульвио Риччиарди — поручик
 Ахилл Беллетти — поручик
 Энрико Каполеони — Петлюровский офицер
 Франко Лео — Петлюровский офицер
 Ремо Фоглино — Петлюровский офицер
﻿

Литература 
 Teatro italiano: Annuario del teatro italiano. (1969). Istituto del dramma italiano, Società italiana degli autori ed editori. — Roma: Bardi. — 1969. — 276 p.
 Claudia Scandura (2002). Letteratura russa in Italia. Un secolo di traduzioni. — Roma: Bulzoni. — 2002. — 200 p.

Ссылки 
Дни Турбиных (телефильм 1969 года)  на сайте «Михаил Булгаков. Жизнь и творчество писателя»

﻿Экранизации произведений Михаила Булгакова